El Torneig de Nuremberg 2016, oficialment conegut com a Nürnberger Versicherungscup 2016, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als International Tournaments de la WTA. La quarta edició del torneig es va celebrar entre el 14 i el 21 de maig de 2016 a Nuremberg, Alemanya.

La tennista neerlandesa Kiki Bertens va fer doblet imposant-se en les finals individual i de dobles.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 

 Lloc web oficial  
 
 

2016
WTA Tour 2016